Webb Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Webb Peak, Östantarktis, 
 Webb Peak, Västantarktis,

USA 

 Webb Peak (berg), Arizona, Graham County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar